Boughton kan syfta på:

Geografi
 Boughton, Cheshire, en ort i Cheshire, England
 Boughton, Lincolnshire, en ort i Lincolnshire, England
 Boughton, Norfolk, en ort och civil parish i Norfolk, England
 Boughton, Northamptonshire, en ort i Northamptonshire, England
 Boughton (ort i Storbritannien, Nottinghamshire), en ort i Nottinghamshire, England

Personer
 George Henry Boughton, engelsk målare